Ulan bezeichnet:

 Ulanen, mit Lanzen bewaffnete Gattung der Kavallerie
 Schützenpanzer Ulan, alternative Bezeichnung des Schützenpanzers ASCOD
 SMS Ulan (1876), Torpedodampfer der Kaiserlichen Marine
 SMS Ulan (1906), Torpedobootszerstörer der k.u.k. Kriegsmarine
 Ulan (Radsportteam), kasachisches Radsportteam
 Ulan (Haixi), Kreis Ulan (乌兰县) des Autonomen Bezirks Haixi der Mongolen und Tibeter, Provinz Qinghai der VR China
 Ulan (Otog), Großgemeinde Ulan (乌兰镇) des Otog-Banners der Stadt Ordos, Autonomes Gebiet Innere Mongolei der VR China
 Ulan (Eren Hot), Straßenviertel Ulan (乌兰街道) der Stadt Eren Hot, Autonomes Gebiet Innere Mongolei der VR China
 Ulan-Burgassy-Gebirge, Mittelgebirge im westlichen Transbaikal-Gebiet in der russischen Republik Burjatien

Die Abkürzung ULAN bezeichnet:
 Union List of Artist Names, Künstlerliste des Getty Research Institute
 Unión Latinoamericana de Agencias de Noticias, Union Lateinamerikanischer Nachrichtenagenturen

Siehe auch:

 Ulaan, mongolisches Wort für rot

ULAN